Csehország
 Višňová, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Višňová, település a Libereci járásban
 Višňová, település a Příbrami járásban